Андрей Владимирович Лебедев:
 Лебедев, Андрей Владимирович (род. 1991) — белорусский футболист.
 Лебедев, Андрей Владимирович (род. 1963) — советский и российский футболист.